Cratere Trumpler – cratere lunare
Cratere Trumpler – cratere su Marte